The Attack – gruppo musicale inglese
 L'attacco (The Attack) – libro di K. A. Applegate e Michael Grant del 1999 appartenente al ciclo Animorphs
 Il rapimento di Wu (The Attack) – episodio della settima stagione della serie animata Ninjago: Masters of Spinjitzu

Pagine correlate 
 Attack